Tim Story ist der Name folgender Personen:

* Tim Story (Komponist) (* 1957), US-amerikanischer Komponist und Musiker 
 Tim Story (Regisseur) (* 1970), US-amerikanischer Regisseur